Die Davison’s Classic 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 23. bis 29. September 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Atlanta